Ра́дник, «Радник»:
 Ра́дник (по-южнорусски) — советник, помощник в нужде; член, заседатель совета, думы, рады, думец; гласный, думный.

Футбольный клуб 
 «Радник» — сербский футбольный клуб из поселения Сурдулица.
 «Радник» ― боснийский футбольный клуб из города Биелина.
 «Радник» — хорватский футбольный клуб из города Велика-Горица.
 «Радник» (или «Радник Сесвете») — прежнее название хорватского футбольного клуба «Сесвете» из одноимённого района Загреба.

См. также 
 «Млади Радник» — бывший сербский футбольный клуб из города Пожаревац.